Dengok (Padangan)
 Dengok (Playen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing